Малая Погорелка — топоним в России:

 Малая Погорелка — деревня в Краснохолмском районе Тверской области. Входит в Барбинское сельское поселение.
 Малая Погорелка — упразднённая деревня в Свечинском районе Кировской области.